Camel Back bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Camel Back (Colorado)	
 Camel Back (New York)	
 Camel Back (Washington)